Collector AB är en svensk finanskoncern som erbjuder tjänster för privat- och företagsmarknaden. 2018 har Collectorkoncernen drygt 500 anställda och kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Oslo, och Helsingfors. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.  VD för Collector är Martin Nossman, som tillträdde 1 augusti 2018.

Historia 
Collector grundades 1999 av Lena Apler och Johan Möller som båda kom från det statligt ägda Securum där arbetet fokuserade på att återta ekonomisk kontroll och få stabilitet efter finanskrisen under 1990-talet. Grundarna såg en affärsmöjlighet i att hjälpa företag att erhålla positivt kassaflöde och minimera risker. 2003 beslutade företagsledningen att bolaget skulle ändra riktning till att bli ett kreditmarknadsbolag som utvecklar egna produkter. I maj 2015 erhölls tillstånd att driva bankrörelse och i juni 2015 introducerades Collector AB på Nasdaq Stockholm.

Collectors grundare och styrelseordförande Lena Apler utnämndes 2009 till Årets Västsvenska Entreprenör i Ernst & Youngs Entrepreneur of the Year. Veckans Affärer har utsett henne till Sveriges mäktigaste kvinnliga entreprenör. 2015 hamnade hon på plats fem på listan över de 20 viktigaste affärskvinnorna i norra Europa (Top 20 Women in Business in Northern Europe).

Organisation 
Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ) och helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Tidigare bedrevs även inkassoverksamhet under bolagen Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS. 

Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2015.

Verkställande direktörer i Collector AB:

 Lena Apler 1999 - 2014
 Stefan Alexandersson 2014 - 2017
 Liza Nyberg 2017 - 2018
 Martin Nossman 2018 -

Dotterbolag

Collector Bank AB 
Collector Bank är specialiserade på finansieringslösningar för företag och privatpersoner.

Finansiell information  
För räkenskapsåret som slutade 31 december 2017 uppgick koncernens intäkter till 1 933 MSEK och resultat efter skatt var 517 MSEK.

Referenser

Externa länkar  
Officiell webbplats

Svenska finansföretag
Företag listade på Stockholmsbörsen (mid cap)